Białobłocie peut désigner :

Topionymie
en Pologne :

 Białobłocie, village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Białobłocie, village de la voïvodie de Lubusz